Тібор Річард Махан (1939—2016) — американський філософ
 Ян Махан (1762—1824) — чеський професор акушерства, спеціальної патології та хірургії.

 Махан — місто в Ірані, остан Керман.
 Махан (Сорія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Махан — племінний союз на території сучасного Корейського півострова.

 Махан — кінська ковбаса.